

Квасово — село в Україні, в Закарпатській області, Берегівському районі

Квасово — село в Польщі в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства